Osoby o tym nazwisku:
 Giovanni Bracco – włoski kierowca wyścigowy
 Lorraine Bracco – amerykańska aktorka
 Teresa Bracco – rzymskokatolicka błogosławiona
 Vincenzo Bracco – rzymskokatolicki duchowny